Moose Creek peut faire référence à : 

 
 une ville en Ontario ;
 une ville dans le Yukon.

 
 une ville en Alaska ;
 une rivière d'Alaska, affluent de la Deshka ;
 une rivière d'Alaska, affluent de la Bearpaw.